Vouhé (Charente-Maritime)
 Vouhé (Deux-Sèvres)